Фёдор Романович (князь рязанский) (ум. 1294)
 Фёдор Романович (князь белозерский) (ум. 1380)